Agouti (kleur), een kleur van bepaalde huisdieren
Agouti rat, een agoutikleurige rat
Agouti-related peptide, een neuropeptide dat geproduceerd wordt in de hersenen
Agoeti's, een groep Zuid-Amerikaanse knaagdieren, behorende tot het geslacht Dasyprocta
Paca's (Cuniculus of Agouti), een geslacht van een andere groep Zuid-Amerikaanse knaagdieren